Medzan peut désigner :
 le peuple Medzan au Cameroun
 la ville itaienne de Medesano en dialecte parmesan